As letras INTJ caracterizam um dos 16 tipos de personalidade da tipologia de Myers-Briggs, mais conhecido como MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), cuja autoria é de Katharine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers inspiradas pelo psiquiatra Carl Gustav Jung. Cada letra corresponde a:

I - Introversão - Normalmente se energizam quando estão isolados e pensativos;
N - iNtuição - Trabalham melhor com informações teóricas e abstratas, interpretando a realidade que os cerca;
T - Razão (Thinking) - Lidam melhor com a lógica. Por isso são mais racionais que emotivos.
J - Julgamento - Preferem viver de planos, em uma vida mais estruturada.

Representam de 1 a 2% da população mundial e são classificados como possuindo temperamento Racional ou Melancólico. INTj é o tipo mais raro feminino.

Myers-Briggs Type Indicator 

O teste MBTI indica as diferenças das pessoas baseadas nos seguintes aspectos:
• Como eles focam sua atenção ou obtém energia (extroversão ou introversão)
• Como eles aprendem ou buscam informações (sensação ou intuição)
• Como eles preferem fazer decisões (pensando ou sentindo)
• Como eles se orientam em relação ao mundo (julgamento ou percepção)

Usando essas preferências, em cada área, as pessoas desenvolvem o que Jung e Myers chamavam de tipo psicológico. Essa personalidade resulta de padrões na dinâmica interacional de suas quatro preferências, em conjunto com as influências ambientais e suas tendências individuais. Cada tipo de personalidade tem sua própria força potencial assim como áreas para crescimento.

O teste MBTI consiste em questões de múltipla escolha que corresponde à base das quatro “dictomias” (pares de oposto psicológico). Dezesseis diferentes tipos de personalidade são possíveis, cada uma identificada por seu próprio código de quatro letras. (Não é usado para iNtuição pois I é usado para Introversão). O teste é acurado em 75%, aproximadamente, de acordo com seu próprio manual.

Sobre 

I – Introversão ao invés de extroversão: INTJs costumam ser quietos e reservados. Eles geralmente preferem interagir com alguns amigos mais próximos do que com um grande círculo de conhecidos, e eles gastam energia em situações sociais (enquanto extrovertidos ganham energia).
N – INtuição ao invés de detecção: INTJs costumam ser mais abstratos do que concretos. Eles focam sua atenção na situação como um todo. Apegam-se aos detalhes e em possibilidades futuras ao invés de realidades imediatas.
T – Razão (Thinking) ao invés de sentimento: INTJs costumam dar valor a critérios objetivos acima de preferências pessoais. Quando fazendo decisões, eles geralmente dão mais peso à lógica do que a considerações sociais.
J – Julgamento ao invés de percepção: INTJs costumam planejar suas atividades e fazer decisões cedo. Eles derivam um senso de controle previsível, à qual para os tipos de percepção, pode parecer limitado.

Características 

INTJs são analíticos. Como INTPs, eles ficam mais confortáveis trabalhando sozinhos e costumam ser menos sociáveis do que outros tipos. Mas INTJs estão preparados para liderar se ninguém parece pronto para a tarefa ou se eles percebem uma grande fraqueza no líder atual. Eles costumam ser pragmáticos, lógicos e criativos. Eles tem baixa tolerância com reviravoltas ou emocionalismo exagerado. Eles normalmente não são suscetíveis a frases de impacto e não aceitam facilmente uma autoridade baseada em tradição, ranking ou título.

Os pontos fortes de um INTJ incluem independência de pensamento e um grande desejo de ser eficiente. Eles trabalham melhor quando tem maior autonomia e liberdade criativa. Eles têm talento para análises e para formação de teorias complexas. INTJs estão, geralmente, em cargos acadêmicos, de pesquisa, consulta, administração, ciência, engenharia e lei. Eles estão frequentemente a par de seus próprios conhecimentos e habilidades - assim como suas limitações e o que não sabem (uma qualidade que os distingue dos INTPs). INTJs desenvolvem uma forte segurança em suas próprias habilidades e talentos, o que os torna líderes natos.

Em relacionamentos, INTJs normalmente procuram pessoas com traços e ideologias similares. Concordância em conceitos teóricos é um aspecto importante de seus relacionamentos. INTJs são, por natureza, confiantes em suas expectativas e eles tendem a firmar relacionamentos de uma maneira racional. Como resultado, INTJs nem sempre conseguem ser espontâneos, então eles esperam por um parceiro que melhor se encaixe nos seus critérios. Eles tendem a ser estáveis, confiáveis e dedicados. Harmonia nos relacionamentos e na vida em casa é extremamente importante para eles. Eles normalmente contêm emoções fortes e não gostam de perder tempo com o que consideram rituais sociais irracionais. Isso pode causar a impressão de distantes e reservados para os que não são INTJs; porém, INTJs são geralmente, parceiros fiéis que estão preparados para gastar muita energia e tempo em uma relação para fazê-la dar certo.

Como colegas, INTJs querem harmonia e ordem na sua casa e em seus relacionamentos. O mais independente de todos os tipos, INTJs confiam na sua intuição quando escolhem amigos e colegas — apesar das evidências contrárias e pressão de outras pessoas. As emoções de um INTJ são difíceis de ser lidas, e nem homens e mulheres conseguem expressar reações emocionais. Algumas vezes, INTJs parecem ser frios, reservados e até irresponsáveis, quando na verdade, eles são quase sensíveis demais a sinais de rejeição provenientes daqueles com quem eles se importam. Em situações sociais, INTJs podem ser insensíveis e podem negligenciar pequenos rituais sociais criados para colocar os outros à vontade. Por exemplo, INTJs podem achar que aquela conversa fiada é um desperdício de tempo. Isso pode criar a impressão que o INTJ está com pressa - uma intenção que nem sempre é proposital. Em relações interpessoais, INTJs são geralmente melhores em situações de trabalho do que em situações recreativas.

INTJs Famosos 

• C. S. Lewis — professor universitário, teólogo anglicano, poeta e escritor britânico

• Isaac Asimov — bioquímico, escritor de ficção-científica.

• Friedrich Nietzsche — filósofo alemão.

• Sir Isaac Newton — cientista, físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo natural, e teólogo.

• Jane Austen — escritora inglesa.

• John Nash — matemático estadunidense, estudioso da Teoria dos jogos e ganhador do prêmio Nobel de Economia de 1994.

• Lewis Carroll — romancista, poeta, e matemático britânico, autor de Alice no País das Maravilhas, entre outros.

• Nikola Tesla — físico, engenheiro, inventor.

• Stephen Hawking — físico teórico, astrofísico, escritor.

• Theodore Kaczynski — matemático estadunidense e ativista ecopolítico, conhecido por ser o Unabomber.

• Thomas Jefferson — terceiro presidente dos Estados Unidos da América, autor da Declaração de Independência. 

• Ayn Rand — filósofa e romancista estadunidense de origem judaico-russa.

• Elon Musk — empreendedor e filantropo sul-africano-canadense, naturalizado norte-americano. 

Jung, Carl Gustav (1965); Memories, Dreams, Reflections. Vintage Books: New York, 1965. p. 207 
Matthews, Paul (2004); The MBTI is a flawed measure of personality. bmj.com Rapid Responses. Retrieved February 9, 2005 
Myers, Isabel Briggs (1980); en:Gifts Differing: Understanding Personality Type. Davies-Black Publishing; Reprint edition (May 1, 1995). ISBN 0-89106-074-X 

Personalidade